Il nome di Santa Severa si può riferire a:

Geografia 
 Santa Severa, l'unica frazione di Santa Marinella nella città metropolitana di Roma Capitale
 Santa Severa Nord, una delle due frazioni di Tolfa nella città metropolitana di Roma Capitale

Sante 
 Santa Severa martire, vissuta tra III e IV secolo. Da lei prende il nome la località balneare del litorale laziale, luogo dove subì il martirio; la festa si celebrava il 29 gennaio.

 Santa Severa (†750), monaca benedettina, fu badessa di un convento di Treviri, celebrata il 20 luglio

Pagine correlate 

 Severa
 San Severo